Couramment, une image, (du latin imago), désigne la représentation (notamment visuelle) d'un objet par différents procédés ou supports, dessin, image numérique, peinture, photographie, etc.

Cinéma 
 L'Image, film réalisé par Jacques Feyder en 1923
 Image, réalisé par Robert Shaye, est un court-métrage sorti en 1963
 Images, réalisé par Robert Altman, est un film sorti en 1972
 Image, réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, est un film sorti en 2014

Lettres et Sciences humaines 
 En communication, et d'une manière plus restreinte en marketing, l'image est la représentation donnée ou reçue dans l'opinion à propos de l'existence ou du comportement d'une personnalité ou d'une institution. Dans le cas d'une entreprise, la notion d'image de marque reflète l'état de l'opinion vis-à-vis de celle-ci, au sujet de son existence, de ses actions, de ses produits et de ses marques commerciales, etc.
 En littérature, une image littéraire permet d'exprimer une idée neuve, plus précise ou plus originale, que celle produite ou représentée par les mots utilisés.
 En psychologie sociale une image est une représentation de la réalité.

Musique 
 Images est un groupe de musique français, devenu en 1999 Émile et Images.
 Images pour piano et Images pour orchestre de Debussy.
 Image, une œuvre pour huit instruments de Germaine Tailleferre.
 Images, une compilation de Jean Michel Jarre, sortie en 1991. Elle regroupe plusieurs de ses compositions issues d'albums sortis entre 1976 et 1990.

Sciences 
 En mathématiques :
l'image par une fonction f d'un élément x de son ensemble de définition est l'élément f(x) ;
l'image directe d'une partie A par f est l'ensemble des images par f des éléments de A ;
l'image d'une application f est l'image directe par f de son ensemble de définition ;
l'image réciproque d'une partie B par f est l'ensemble des éléments de l'ensemble de définition dont l'image par f est dans B.
 Images des mathématiques, un site web du CNRS consacré à la vulgarisation en mathématiques.
 En informatique, une image est une représentation sous forme d'un fichier du contenu d'un disque (généralement optique : CD, DVD).
 En optique, une image est obtenue par un système optique au point d'intersection des rayons lumineux qui émergent.

Sigles et acronymes 
 Image, acronyme de , projet d'information des voyageurs de la RATP.
 IMAGE, acronyme de « Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration », sonde de la NASA qui a observé la magnétosphère de la Terre entre 2000 et 2005.

Divers 

 Selwyn Image (1849-1930), est un artiste et écrivain britannique.
 Image Comics est le troisième plus gros éditeur de comics aux États-Unis.
 L'Image, revue française de la Corporation des graveurs sur bois (1896-1897).
 Image d'Épinal
Imagerie d'Épinal
Image Club d'Épinal
 Le musée de l'image, situé à Épinal.
 En signalisation routière : la notion d'image.

Articles connexes (mots composés) 
Image animée
Imagerie médicale
Image numérique
Image de synthèse
Image vectorielle
Image matricielle
Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Homonymie de titre